Большако́в — русская фамилия. Женская форма .

Большаков

А

Б 
 Большаков, Борис Алексеевич (1910—1950) — советский велосипедист и конькобежец.

В

Г 
 Большаков, Георгий Никитович (1922—1989) — офицер ГРУ, неофициальный посредник между руководствами США и СССР.

Д 
 Большаков, Денис Александрович (род. 1987) — российский футболист.

И 
 
 Большаков, Илья Алексеевич (1923—2001) — советский государственный деятель.

К 
 Большаков, Кирилл Андреевич (1906—1992) — российский химик, один из основателей советской промышленности редких элементов.

Л 
 Большаков, Леонид Наумович (1924—2004) — писатель, историк литературы, один из авторов «Оренбургской пушкинской энциклопедии».

М 

 Большаков, Мирон Николаевич (1918—1996) —  марийский советский поэт, переводчик, журналист, редактор, член Союза писателей СССР.

Н 
 Большаков, Никифор Григорьевич (1902—1941) — Герой Советского Союза.

О

П 
 Большаков, Павел Александрович (род. 1985) — украинский хоккеист.

С

Т 
 Большаков, Тихон Фёдорович (ум. 1863) — российский археолог.

Ю 
 Большаков, Юрий Фёдорович (1931—2016) — советский и российский организатор производства, лауреат Государственной премии СССР.



См. также 
 Большаковы 
 Большак

Примечания